Clara Ballesté Delpierre (Tarragona, 7 de juny de 1984) és biòloga, investigadora especialitzada en microbiologia i coordinadora de la Iniciativa de Resistències Antimicrobianes de l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal).

Formació i recerca científica 
Clara Ballesté Delpierre va néixer a Tarragona el 7 de juny de 1984. És llicenciada en Biologia Humana per la Universitat Pompeu Fabra (2002-2007), universitat en què va obtenir un Màster en Indústria Farmacèutica i Biotecnologia (2007-2008). Va realitzar el Màster al Centre R+D del Grup Ferrer Internacional SA, on va treballar-hi els dos anys següents (2008-2010) com a investigadora en projectes de descobriment de nous fàrmacs antibacterians. Posteriorment, i en aquest mateix context, va treballar en la cerca de nous fàrmacs antituberculosos a les instal·lacions de Bioseguretat 3 del Centre de Recerca en Sanitat Animal (IRTA-CreSA), a Bellaterra.

El 2011, va iniciar els estudis de doctorat a l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), centre impulsat per la Fundació "la Caixa", dins del grup de recerca "Bases mol·leculars de la resistència als antibiòtics", dirigit per Jordi Vila Estapé. Va investigar la relació entre l'adquisició de resistència a les quinolones i el seu efecte en la virulència de l'espècie bacteriana Salmonella enterica. Clara Ballesté finalitza el doctorat l'any 2015.
Actualment és professora associada de Recerca (Associated Research Professor) i coordinadora de la Iniciativa de Resistències Antimicrobianes a ISGlobal.També és assistent de Projecte del grup de recerca que dirigeix Jordi Vila Estapé.

A través de la Iniciativa de Resistències Antimicrobianes d'ISGlobal, Clara Ballesté s'implica en el disseny de Micro-Combat®, un joc de cartes col·laboratiu que contribueix de manera lúdica a sensibilitzar la població general sobre la importància de fer un ús correcte i responsable dels antibiòtics i sobre el risc que els bacteris resistents a aquests fàrmacs comporten per a la salut global. L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) va atorgar a aquesta eina educativa un dels Premis del Pla Nacional davant la Resistència als Antibiòtics (PRAN) 2018).

Referències 

Científics tarragonins contemporanis
Biòlegs catalans del sud contemporanis